Gallert steht für:
 Gallerte, eine Bezeichnung für viskoelastische Flüssigkeiten, siehe Gel
 Gallert, Lebensmittel, siehe Gelee
 Gallert, Produkt in der Käseherstellung, siehe Dickete

Gallert ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Gallert (* 1937), deutscher Politiker (CDU), MdL in Sachsen
 Wulf Gallert (* 1963), deutscher Politiker (Linke), MdL in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Galler
 Gellert